Historiae ist der Titel einiger römischer Geschichtswerke:
 Historiae (Sallust)
 Historiae (Tacitus)

Siehe auch:
 Historien des Herodot
 Historie (Begriffsklärung)
 Historia